Fighting Fate – film del 1921 diretto da William Duncan
Fighting Fate – film del 1925 diretto da Albert S. Rogell